Теннисный чемпионат Хуахина 2020 (англ. 2020 Hua Hin Championships) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Хуахине (Таиланд) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир в 2020 году проходил с 10 по 16 февраля 2020 года на хардовых открытых кортах, игры квалификации — с 8 по 9 февраля 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 3 февраля 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Патчарин Чипчандедж
  Эжени Бушар
  Петра Мартич
  Ван Цян
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг
  Катерина Бондаренко
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Сторм Сандерс 
  Эллен Перес
  Ульрикке Эйкери
  Лян Эньшо
  Леони Кунг
  Тихиро Мурамацу
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Пеангтарн Плипыч

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль турнира

Хуахин
Теннис
Февраль 2020 года в Азии
Хуахин